Пол Эдингтон (; 18 июня 1927, Лондон, Англия — 4 ноября 1995, там же) — один из самых известных британских комедийных актёров 1970—1980 гг. Он родился в семье Альберта Кларка Эдингтона и Франциски Марии (дев. фамилия Робертс). Эдингтон снимался в телесериалах «Да, господин министр», «Да, господин премьер-министр!», а также в «Хорошая жизнь». Пол Эдингтон скончался в возрасте 68 лет.

Карьера 
Он начал выступать с Развлекательной Национальной Ассоциацией в составе Английских войск в период Второй мировой войны. После Эдингтон попал в репертуар театра в Шеффилде и впервые появился в телевизионной драме в 1950 г. Играл Уилла Скарлета в «Приключениях Робин Гуда» (первый показ в 1955 г.), а также в Шоу Бенни Хилла в качестве интервьюера и актера.

Примечания

Ссылки 

Бенни Хилл
Квакеры
Киноактёры Великобритании